Het wereldkampioenschap superbike van Manfield 1988 was de negende en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike 1988. De races werden verreden op 2 oktober 1988 op het Manfeild Autocourse in Feilding, Nieuw-Zeeland.

Fred Merkel werd gekroond tot kampioen met een vijfde plaats in de tweede race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrenten Fabrizio Pirovano en Davide Tardozzi voor te kunnen blijven.

Race 1

Race 2

Eindstanden na wedstrijd

1988
Manfeild